Steinheil är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolphe Steinheil (1850–1908), fransk målare
 Auguste Steinheil (1814–1885), fransk målare
 Carl Arvid Schultz-Steinheil (1863–1954), svensk lärare och astronom
 Carl August von Steinheil (1801–1870), tysk fysiker
 Fabian von Steinheil (1762–1831), balttysk militär
 Marguerite Steinheil (1869–1954), fransk kvinna känd för kärleksaffärer med högt uppsatta män

Tyska efternamn